Лососи́на — рабочий посёлок в Советско-Гаванском районе Хабаровского края России.

Образует городское поселение Рабочий посёлок Лососина как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположен в восточной части края, севернее города Советская Гавань, на берегу Татарского пролива. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции 8 км.

История 

Статус посёлка городского типа — с 1969 года, после выделения из состава города Советская Гавань.

Население

Экономика 
Администрация рыбного порта Советская Гавань, предприятия по переработке рыбы, лесопереработка.

Источники

Примечания

Ссылки 

Посёлки городского типа Хабаровского края
Населённые пункты Советско-Гаванского района
Муниципальные образования Советско-Гаванского района
Городские поселения Хабаровского края
Появились в 1933 году в России
1933 год в Хабаровском крае